Friedensgasse steht für folgende Straßen:

 Friedensgasse (Arlesheim), Kanton Basel-Landschaft
 Friedensgasse (Basel), Kanton Basel-Stadt
 Friedensgasse (Graz), Steiermark
 Friedensgasse (Weimar), Thüringen
 Friedensgasse (Wien)

Siehe auch:
 Friedensstraße
 Friedenstraße